Luke Ross es uno de los personajes principales de la serie de televisión de Disney Channel, Jessie. Era interpretado por Cameron Boyce.

Información del personaje 
Lucas Gilbert Ross (nombre real de Luke) es un adolescente de 12-16 años de edad que fue adoptado en Detroit por Morgan y Christina Ross cuando éste tenía 5 años y vive en la ciudad de Nueva York con sus 3 hermanos: Emma, Ravi y Zuri. Cuando llegó Jessie se enamoró de ella y le pidió para salir, pero ésta le dice que es muy mayor para él, pero aun así no se da por vencido, ya que trata de ligar con Jessie muy a menudo. Se le da muy bien en los deportes y baila break dance, es popular en la secundaria, pero saca pésimas calificaciones. Le gustan mucho los videojuegos y siempre trata de impresionar a las chicas, así como con Jessie. Disfruta mucho haciéndole bromas a su familia. Pasa mucho tiempo con Ravi, que es con el que mejor se lleva de sus 3 hermanos, aunque a veces le haga bromas se llevan muy bien, no pasa mucho tiempo con Zuri, al menos que hagan bromas juntos como se ve en el episodio "Star Wars", y se pelea mucho con Emma, ya que es con la que peor se lleva de sus 3 hermanos.

Personalidad 
Luke es un adolescente travieso, divertido, vago, atrevido, popular y atlético que trata de impresionar a Jessie, pero ésta lo rechaza, pero aun así insiste. En la primera temporada se ve que es muy travieso e inmaduro pero en cada temporada va madurando volviéndose más tranquilo y atento aunque mantiene su lado travieso haciendo alguna broma y además que se revela secretos acerca de él que son cosas un poco raras, se lleva muy bien con sus 3 hermanos.

Historia del personaje 
Temporada 1

En esta temporada cuando conoce a Jessie se enamora de ella y le pide para salir, pero ésta le dice que no, pero aun así no se da por vencido y trata de coquetear con ella. En esta temporada hace muchas travesuras, pasa mucho tiempo con Ravi, pero con Zuri no mucho, excepto en el episodio "Star Wars" que gasta bromas por teléfono en el móvil del actor Jordan Taylor, y se pelea mucho con Emma.

Temporada 2

En esta temporada, está algo más tranquilo, pero aún sigue siendo bastante travieso, pasa más tiempo con Zuri, y se lleva mejor con Emma. En el episodio "Why Do Foils Fall in Love?" ayuda a Ravi a ser bueno en el deporte.

Temporada 3

En esta temporada, ha madurado es más responsable y atento de las cosas, aunque a veces hace alguna broma, se lleva bien con Emma, pasa tiempo con Zuri y a este Ravi ya no le hace bromas además se llevan muy bien, aunque en el episodio "From the white house to our house cast" compiten por ser la mascota del instituto, discuten pero al final hacen las paces, en el episodio "The telltale duck" lo ayuda a robar un videojuego violento con el que juegan.

Temporada 4

En esta temporada, ya no es travieso, pero sigue siendo un ligón. En el episodio "A Close Shave" se empieza a afeitar, pero cuando Bertram accidentalmente le afeita mitad de la cabeza por culpa de Zuri, Bertram y Zuri callan, pero cuando sale y descubre lo que paso, se venga de ellos, de un modo inesperado para ellos, haciendo que rompan accidentalmente unas de sus cosas favoritas. En el episodio "Moby & Scoby" le gasta una broma a Emma, y luego esta se la devuelve. En el episodio "Karate kid-tastrophe" ayuda a Zuri a prepararse para un examen de karate. En el episodio "Basket Cases" Ravi se une a su equipo de baloncesto contra el equipo del archienemigo de Luke, este Luke se hace daño en una rodilla y es eliminado del juego, pero cuando solo queda Ravi, éste consigue que el equipo Luke gane. En el episodio "Dance dance resolution" consigue ir al baile del instituto con su nueva novia Nora, y ayuda a Ravi a ligar a la chica que le gusta. En el episodio "Rossed at sea part 3" dice que se muerde las uñas de los pies, como se ve al final del episodio.

Relaciones

Jessie 
Lessie (Luke y Jessie) es el emparejamiento de amistad de Luke Ross y Jessie Prescott. Luke se enamora de Jessie desde que la conoce en el episodio "New York, New Nany", y le pide para salir, pero ésta le dice que es muy mayor para él, pero aun así trata de coquetear con ella.

Emma 
Luma (Luke y Emma) es el emparejamiento de amistad y relación familiar de Luke Ross y Emma Ross. Se pelean mucho y es con la que peor se lleva de sus 3 hermanos y parece que se odian, pero en la tercera temporada se llevan bien y tienen buenos momentos juntos, y en realidad se quieren.

Ravi 
Lavi (Luke y Ravi) es el emparejamiento de amistad y relación familiar de Luke Ross y Ravi Ross. Pasan mucho tiempo juntos y es con el que mejor se lleva de sus 3 hermanos, aunque a veces le hace travesuras, y Ravi se enoja, pero comparten una buena relación fraternal

Zuri 
Luri (Luke y Zuri) es el emparejamiento de amistad y relación familiar de Luke Ross y Zuri Ross. No pasan mucho tiempo juntos, a menos que tengan planeadas hacer travesuras juntos. Zuri cuando ella sola hace una travesura le echa la culpa a Luke. En la tercera y en la cuarta temporada empiezan a pasar tiempo juntos y se llevan bien.

Caroline
Caroline(luke y Caroline) es el emparejamiento de amistad y relación familiar de Luke Ross y Caroline Ross. Pasan mucho tiempo juntos, a menos que tengan planeadas hacer travesuras juntos. Caroline cuando está sola solo se la pasa haciendo problemas y empieza a ayudar a Bertran con los quiaseres del departamento y luego se esconde en su cuarto y nunca se la ve en camara

En otros medios 
 Luke Ross aparece en los especiales con las series Austin & Ally, ¡Buena suerte, Charlie! , Ultimate Spider-Man: Web Warriors (en su versión animada) y en Bunk'd (en sus últimas apariciones en 2 episodios).

Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios
Actores ficticios